Amalia Moser, auch Mozer,  (* 20. Jh.), ist eine griechische Sprachwissenschaftlerin.

Nach dem Diplom (πτυχίο) in Philologie an der Universität Athen im Jahr 1982 erwarb Moser 1983 den MPhil in Linguistik an der Universität Cambridge, um dort ein Promotionsstudium in Linguistik anzuschließen; 1988 wurde sie mit einer Dissertation über The History of the Perfect Periphrases in Greek zum Ph.D. promoviert. 1990 wurde sie an der Universität Athen zum Lecturer in Theoretischer Sprachwissenschaft mit Betonung der Semantik ernannt, 1995 zum Assistant Professor, die Festanstellung erfolgte 1998, 2002 die Ernennung zum Associate Professor und 2005 die zum Professor.

Forschungsgebiete sind Aspekt und Zeit des Verbs (mit besonderem Bezug auf das Griechische), Sprachwandel, Semantik und Pragmatik und Griechisch als zweite Sprache.

Schriften (Auswahl) 
 Ποιόν και απόψεις του ρήματος. Περιοδικό Παρουσία, Σειρά Aυτοτελών Δημοσιευμάτων, αρ. 30. Aθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1994. – („Beschaffenheit und Aspekte des Verbs“)
 Άποψη και χρόνος στην ιστορία της Ελληνικής. Σειρά Αυτοτελών Δημοσιευμάτων, αρ. 65. Aθήνα: Παρουσία 1995. – („Aspekt und Zeit in der Geschichte des Griechischen“)
 Άποψη και χρόνος στην ιστορία της Ελληνικής. B' έκδοση. Σειρά Αυτοτελών Δημοσιευμάτων Περιοδικού Παρουσία, αρ. 79. Aθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2009. – („Aspekt und Zeit in der Geschichte des Griechischen. Zweite Auflage“)
 mit Α. Μπακάκου-Ορφανού, Χ. Χαραλαμπάκης, Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (Hrsg.): Γλώσσης χάριν. Τόμος αφιερωμένος από τον Τομέα Γλωσσολογίας στον Καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Athen 2008.

Weblinks 
 Persönliche Seite an der Universität Athen (in englischer Sprache)
 Homepage an der Universität Athen (in englischer Sprache)
 Curriculum vitae an der Universität Athen (in englischer Sprache, enthält ein Schriftenverzeichnis)
 

Linguist
Neogräzist
Grieche
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau